Вільроме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на південний захід від Парижа, 65 км на захід від Орлеана, 21 км на північний захід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 245,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільромен на сайті французького Національного інституту географії
 Вільромен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільромен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільромен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільромен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер